Émile Eigeldinger (1886-1973), un coureur cycliste français
 Jean-Jacques Eigeldinger (1940-), un musicologue suisse
 Marc Eigeldinger (1917-1991), est un poète suisse d'expression française et professeur de littérature française